Bräcketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bräcketjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Bräcketjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Bräcketjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (59,2 ha)
Bräcketjärnet (Skålleruds socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun och Åmåls kommun,  (40,1 ha)
Bräcketjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,

Se även
Bräcktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn